B21 ou B-21 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 North American XB-21, un bombardier américain des années 1930 ;
 Northrop Grumman B-21, un futur bombardier américain à long rayon d'action.

Sciences 
Biologie 
 HLA-B21, un antigène des leucocytes humains.

Médecine 
 Immunodéficience humaine virale, à l'origine de maladies tumeurs malignes, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Moteur Honda B21, un moteur automobile du constructeur japonais Honda.

Moto
 BSA B21, un modèle du constructeur britannique BSA.

 Routes et autoroutes
  Bundesstraße 21, route fédérale allemande reliant Bad Reichenhall à la frontière autrichienne ;
  Autoroute espagnole B-21, projet d’autoroute devant reliant le périphérique sud de Barcelone au port de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres